Cratere Barringer – cratere terrestre, noto anche come Meteor Crater
Cratere Barringer – cratere lunare